

Поточець — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Градець.
 Великий Поточець — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Малий Поточець — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.